Кори́нфия (, Коринтия) — ном в Греции, в регионе Пелопоннес. Столица — Коринф, с населением 20 000 жителей.

Администрация 

Союз периферии Коринфии состоит из шести муниципалитетов:
 Коринф
 Вело-Вокса
 Лутраки-Агио Феодору
 Немеа
 Ксилокастро-Евростина
 Сикиона

Префектуры 
Как часть правительственной реформы 2011 года ном Коринфия был преобразован в соответствии со следующей схемой:

Примечания 

Коринфия